Personen
 Betty Wehrli-Knobel (1904-1998), Zwitserse journaliste, redactrice, schrijfster, feministe en onderwijzeres
 Roger Wehrli (1956-), Zwitsers voetballer
Overige
 Hadena wehrli, een vlindersoort

Zwitserse achternaam